Duinvliet (Haarlem), een stadspark op de plek van de gelijknamige buitenplaats.
 Duinvliet (Domburg), een voormalige buitenplaats in Domburg
 Klein Duinvliet (Domburg), een buitenplaats in Domburg